Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Bunga (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Tanjung Bunga (Tetap), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Bunga (Pangururan), een plaats in het regentschap Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Bunga (Merbau), een plaats in het regentschap Kepulauan Meranti in de provincie Riau